Colombiaans basketbalteam (mannen)
 Colombiaans basketbalteam (vrouwen)